Лопе Діес де Окс-і-Армендаріс Кастрехон — президент Королівської авдієнсії Санта-Фе-де-Боготи
 Мігель Діес де Армендаріс — іспанський конкістадор, правитель Нового Королівства Гранада
 Педро Армендаріс — мексиканський актор